Sezon 2016/2017 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 26 listopada 2016 roku w niemieckim Winterbergu. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 24 lutego 2017 roku w Altenbergu.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Włoch Andrea Vötter, u panów wygrał również Włoch Kevin Fischnaller, natomiast w dwójkach najlepsi okazali się Czesi Lukáš Brož i Antonín Brož.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki Kobiet

Jedynki Mężczyzn

Dwójki Mężczyzn

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja (sezon 2016/17) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja (sezon 2016/17) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja (sezon 2016/17) - dwójki mężczyzn

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2016 w saneczkarstwie
2017 w saneczkarstwie
2016 w Niemczech
2016 w Stanach Zjednoczonych
2017 w Niemczech
2017 na Łotwie
2017 w Korei Południowej
Sport w Winterbergu
Sport w stanie Nowy Jork
Sport w Utah
Sport w Oberhofie
Sport w Lillehammer
Sport w Pjongczang
Sport w Altenbergu
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Stanach Zjednoczonych
Saneczkarstwo w Kanadzie